Ángel Pérez, pallavolista portoricano (n. 1982)
Ángel Pérez, pallavolista portoricano (n. 1993)